Charles Hanin (1914-2012), homme politique belge ;
 Jean-Louis Hanin, botaniste, physicien et docteur en médecine français ;
 René Hanin (1871-1943), peintre français ;
 Roger Hanin (1925-2015), acteur, réalisateur et écrivain français ;
 Serge Hanin (1929-1992), réalisateur français

Homonymie de patronyme